Рюриково — многозначный термин, топоним в России. 

 Рюриково — населённый пункт (посёлок станции) в Тульской области.
 Рюриково — памятник архитектуры, остановочный пункт (бывшая станция) в Тульской области.
 Рюриково городище — археологический памятник IX века (торгово-ремесленный и военно-административный центр Приильменья) в Великом Новгороде.